Woosung est l'ancien nom du district de Wusong, à Shanghai, mais peut aussi désigner :

Toponymes

La rivière Suzhou, qui portait le nom de Woosung.

Woosung, communauté non-incorporée du comté d'Ogle en Illinois.

Prénom 
 est aussi un prénom coréen.

Voir aussi 
 Lactuca sativa var. angustana, légume chinois aussi appelé Wosun.

Homonymie de toponyme